Тарногруд (; ) — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Билгорайский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 10,86 км². Население — 3.372 человека (на 2005 год). Историческую известность этому небольшому городу придала созванная в нём 26 ноября 1715 года Тарногродская конфедерация.

Известные уроженцы 
 Вашковский, Александр (1841—1865) — польский революционер.
 Ратгаузер, Яков Абрамович (1880—1938) — советский историк, профессор.
 Розенталь, Давид Пинкусович (1808—1889) — российский врач, доктор медицины.

ПРЕПОДОБНЫЙ ЛЕОНТИЙ (СТАСЕВИЧ), ИСПОВЕДНИК
(1884-1972)

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Люблинского воеводства